O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1932 foi disputado na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.

Masculino 

Resultado final

Jogos Olímpicos de Verão de 1932
Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos